Хермелин (, знач. горностай) — шведская фамилия:

 Хермелин, Олоф (1827—1913) — шведский художник.
 Хермелин, Свен (1900—1984) — шведский ландшафтный архитектор.
 Хермелин, Хонорин (1886—1977) — шведская феминистка, педагог и переводчик.

См. также 
 Хермелинк
 Хермлин